JSXGraph é uma biblioteca interativa navegável para geometria, plotando funções, gráficos, dados e visualizações em um navegador da internet. É completamente implementada em JavaScript e utiliza SVG e VML.

Ligações externas 

 JSXGraph 

Computação gráfica
Programas de computador livres educativos